Яничкин — фамилия. Известные носители:

  (1977—2020) — финский предприниматель.
 Яничкин, Юрий Ермолаевич (1941—2012) — советский и российский деятель культуры.